Tengger peut faire référence à :
 le Tengger, un désert de Chine dans la province de Gansu ;
 le Tengger, une caldeira d'Indonésie située sur l'île de Java ;
 les Tengger, un peuple d'Indonésie présent sur l'île de Java ;
 le tengger, une langue d'Indonésie parlée l'île de Java.